Reinier I van Henegouwen (~850 - 915)
Reinier III van Henegouwen (? - 971~997)
Reinier I van Leuven